Gumplowicz ist der Familienname von:
 Ludwig Gumplowicz (1838–1909), polnischer Jurist Soziologe und Professor für Staats- und Verwaltungsrecht 
 Helene Gumplowicz, seiner Nichte, siehe Helene Bauer (1871–1942), österreichische Sozialwissenschaftlerin, Journalistin und Sozialistin